

Привольне — село, Новосельський сільський округ, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область
 Привольне — село, Тахтабродський сільський округ, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область
 Привольне — село, Уланський район, Східноказахстанська область

Привольне — село, Ілецький район, Оренбурзька область
 Привольне — присілок, Макушинський округ, Курганська область
 Привольне — село, Половинський округ, Курганська область
 Привольне — хутір, Свічинський район, Кіровська область